M21 puede referirse a los siguientes términos:

 Cúmulo abierto M21, cúmulo abierto en la constelación de Sagitario.
 Lockheed M-21, vehículo aéreo no tripulado.
 M21 Radio, emisora de radio municipal de Madrid.

También puede referirse a las siguientes armas:

 M21 SWS, fusil de tirador designado de origen estadounidense.
 Zastava M21, fusil de asalto de origen serbio.